Theodosius II van Byzantium, keizer van het Oost-Romeinse Rijk (408-450)
 Theodosius II van Alexandrië (koptisch), koptisch patriarch van Alexandrië (730-742)
 Theodosius II van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1075-1084)
 Theodosius II van Alexandrië (Grieks), Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (12e eeuw)
 Theodosius II van Bragança, hertog van Bragança (1583-1630)
 Theodosius II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1769-1773)